Wereldkampioenschap volleybal mannen, het wereldkampioenschap voor mannen
 Wereldkampioenschap volleybal vrouwen, het wereldkampioenschap voor vrouwen